Jméno a příjmení Michal Pavlata má více nositelů:

 Michal Pavlata (herec) (1945–2017) – český herec a pedagog
 Michal Pavlata (fotbalista) (* 1993) – český fotbalista